Baczko ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Baczko (1799–1882), preußischer Generalleutnant
 Bernadett Baczkó (* 1986), ungarische Judoka
 Bronisław Baczko (1924–2016), polnischer Philosoph
 Elisabeth von Baczko (1868–?), deutsche Innenarchitektin und Möbeldesignerin
 Felicitas von Baczko (1877–1957), deutsche Fotografin
 Joseph Theodor Sigismund von Baczko (1751–1840), preußischer Generalmajor und Chef des Dragonerregiments Nr. 7
 Ludwig von Baczko (1756–1823), deutscher Schriftsteller
 Reinhard von Baczko (1830–1913), preußischer Generalmajor